Rales steht für:
 Rales (Asturien), Parroquia in Asturien

Rales ist der Familienname von:
 Norman Rales (1923–2012), US-amerikanischer Unternehmer
 Steven Rales (* 1951), US-amerikanischer Unternehmer
 Mitchell Rales (* 1956), US-amerikanischer Unternehmer